Ре́нфру (, ) — город в Шотландии, столица области Ренфрушир. Ренфу расположен в 6 милях (10 км) западнее Глазго, в западной части среднешотландской низменности. 

Из-за своей ранней связи с соответствующей королевской династией, город известен как "колыбель Стюартов". В 1397 гору Ренфру получил статус королевского города () и стал столицей Ренфрушира. Город также является баронством, нынешний барон Ренфи - принц Чарльз.

Будучи столицей области, Ренфру в своё время был центром местного самоуправления всего региона. Позже административный центр переместился в близлежащий крупный город Пейсли.

По результатам переписи 2001 года население города составляет 20 251 человек.

Примечания 

Города Шотландии
Ренфрушир